Berthold Laufer – antropologo e storico tedesco
 Shlohmo, pseudonimo di Henry Laufer, musicista statunitense
 Walter Laufer – nuotatore statunitense